Het ATP-toernooi van Miami 1991 (met de officiële naam Lipton International Players Championships 1991) werd gespeeld van 11 tot en met 24 maart 1991. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Park in de Amerikaanse stad Key Biscayne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste Helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami